Украјина може бити:
 Украјина, савремена држава у источној Европи
 Украјинска Совјетска Социјалистичка Република, у саставу СССР
 Украјинска Народна Република, бивша држава, која је постојала од 1917. до 1920. године
 Украјина (погранична област), области које су се налазиле на граници Руса са опасним непријатељима

Види још 
 Украјинци (вишезначна одредница)
 Украјински (вишезначна одредница)
 Украјинска православна црква (вишезначна одредница)